Een kunstmatige heuvel of motte, waarop zich een zogeheten mottekasteel bevond of bevindt
Kasteelberg Groede, een vliedberg te Groede
Kasteelberg Spreeuwenstein, een motte te Ouddorp